Dame Traoré (Metz, 19 de maio, 1986) é um futebolista da França.

Carreira 

 2004-05 :  Valenciennes
 2005-06 :  Sedan
 2006-07 :  Valenciennes
 2007-08 :  Valenciennes

Nascidos em 1986
Naturais de Metz
Futebolistas da França
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Futebolistas do El-Jaish Sports Club
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club